Die Nikkō Ice Bucks sind eine japanische Eishockeymannschaft aus  Nikkō, die seit der Saison 2003/04 in der Asia League Ice Hockey spielt.

Geschichte 
Nachdem bereits von 1925 bis 1999 eine Mannschaft aus der Nikkō-Region aktiv war und 1966 eines der Gründungsmitglieder der Japan Ice Hockey League wurde, dieses jedoch aufgrund von finanziellen Problemen aufgelöst werden musste, wurde die Mannschaft vor der Saison 1999/00 in der Japan Ice Hockey League neugegründet und in Nikkō Ice Bucks umbenannt. In ihrer Zeit in der JIHL wurden sie jeweils Letzter und erreichten nie die Playoffs. Dennoch gehörten die Ice Bucks 2003 zu den Gründungsmitgliedern der Asia League Ice Hockey, in der sie zunächst ebenfalls zwei Mal die Playoffs verpassten. In der Saison 2011/12 verbuchte die Mannschaft den größten Erfolg seit ihrem Bestehen mit dem Erreichen des Finales der ALIH, das aber gegen die Ōji Eagles mit 1:3 Siegen verloren ging.

Saisonstatistik 
Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, SOS = Siege nach Shootout, U = Unentschieden, SON = Niederlagen nach Shootout, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen, ET = Erzielte Tore, GT = Gegentore, Pkt = Punkte

Bekannte ehemalige Spieler 
  Martin Kariya
  Shjon Podein
  Petteri Nummelin

Weblinks 
 Offizielle Website (jap.)

 
Japanischer Eishockeyclub